Alterra steht für:
 Alterra, Naturkosmetik-Eigenmarke der Drogeriemarktkette Rossmann
 Alterra Power, kanadisches Energieunternehmen
 Isuzu Alterra, Automodell der Marke Isuzu, siehe Isuzu MU-7
 Alterra (Romanreihe), Romanreihe von Maxime Chattam